Jud Süß ist der Name folgender Personen:
 Jud Süß, diffamierend für Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738), Finanzberater von Herzog Karl Alexander von Württemberg

Jud Süß bzw. Jud Süss ist der Name folgender künstlerischen Werke:
 Jud Süß (Hauff), Novelle von Wilhelm Hauff (1827)
 Jud Süß (Feuchtwanger), Roman von Lion Feuchtwanger (1925)
 Jud Süss (Kornfeld), Theaterstück von Paul Kornfeld (Berlin 1930), Bühnenbearbeitung des Romans von Feuchtwanger
 Jud Süß (1934), Spielfilm von Lothar Mendes (1934)
 Jud Süß (1940), Spielfilm von Veit Harlan (1940)
 Jud Süß – Film ohne Gewissen, Spielfilm von Oskar Roehler (2010)